Nobody's Baby (film), een Amerikaans komediefilm uit 2001
Nobody's Baby (ER), een aflevering van ER